Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Magdaléna Rybáriková remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Petkovic, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shuko Aoyama et Vera Dushevina.

Faits marquants 
Au , la Russe Olga Puchkova est disqualifiée pour avoir involontairement mis KO un juge de ligne en lui balançant une balle de rage, à la suite d'une faute directe.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Washington
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en juillet 2013
Tennis en août 2013
Sport aux États-Unis en juillet 2013
Sport aux États-Unis en août 2013